Отакэ (реже — Отаке; ) — японские топоним и фамилия:
 Отакэ — город в префектуре Хиросима.
 Отакэ, Наото (род. 1968) — японский футболист.
 Отакэ, Синро (род. 1955) — японский современный художник.
 Отакэ, Хидэо (род. 1942) — японский игрок в го, один из известнейших мастеров Японии.

См. также